Petalophthalmus är ett släkte av kräftdjur. Petalophthalmus ingår i familjen Petalophthalmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pungräkor
Petalophthalmus